Hřib krvavý je označení, které se dříve používalo pro několik různých druhů hřibovitých hub:

 Hřib pružný (Aureoboletus gentilis)
 Hřib satan (Boletus satanas)

Související články 
 Boletus sanguineus

Reference